Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Henri Leconte e Yannick Noah che hanno battuto in finale Paul McNamee e Balázs Taróczy 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Paul McNamee /  Balázs Taróczy (finale)
 Andreas Maurer /  Wolfgang Popp (quarti di finale)

 José Luis Damiani /  Diego Pérez (semifinali)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1982